Convento de Santa Brígida puede referirse a varios edificios:

el convento de las Brígidas de Lasarte-Oria;
el convento de Santa Brígida de Paredes de Nava, en Palencia;
el convento de Santa Brígida de Valladolid, actualmente deshabitado; o a
el convento de las Brígidas de Vitoria, ya desaparecido.